{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = Campionati Senior - Serie A femminile - Anno Sportivo 2015-2016
|год                = 2016
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = 
|арена              = 
|дата               = 17 октября 2015 — 10 апреля 2016
|посещаемость       = 
|победитель         = Tofane (Федерика Аполлонио)
|победители         = 
|титул              = 
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Федерика Аполлонио
|четвертый          = 
|третий             = Джорджия Аполлонио
|второй             = Кьяра Оливьери
|первый             = Стефания Менарди
|запасной           = Клаудия Альвера
|тренер             = Брайан Грей
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Team Lago Santo (Диана Гаспари)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Draghi (Денизе Пимпини)
|пред               = 2015
|след               = 
}}40-й Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2016 проводился с 17 октября 2015 по 10 апреля 2016 в два этапа: групповой этап с 17 октября 2015 по 3 апреля 2016 и этап плей-офф с 8 по 10 апреля 2016.

В чемпионате принимало участие 4 команды.

Победителями чемпионата стала команда «Tofane» (скип Федерика Аполлонио), победившая в финале команду «Team Lago Santo» (скип Диана Гаспари). Бронзовые медали завоевала команда «Draghi» (скип Денизе Пимпини).

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы

«1-я команда против 2-й». 8 апреля, 21:00

«3-я команда против 4-й». 9 апреля, 11:00

Полуфинал. 9 апреля, 18:00

Матч за 3-е место. 10 апреля, 8:30

Финал. 10 апреля, 13:00

Итоговая классификация

Примечания 

2015 год в кёрлинге
Спорт в Италии в 2015 году
Спорт в Италии в 2016 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди женщин